Milan Vastusko (né le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovaque.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 3 || - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 2001-2002 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 2 
|| - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1 
|| - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1
|| 27 || 26 || 11 || 37 || 28 || || || || || 
|-
| 2004-2005 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1
|| 28 || 28 || 8 || 36 || 16 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1
|| 26 || 23 || 7 || 30 || 39 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1 
|| 23 || 10 || 7 || 17 || 40 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1
|| 23 || 14 || 17 || 31 || 16 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4 
|-
| 2008-2009 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Ligue Magnus 
|| 26 || 6 || 11 || 17 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2009-2010 || MHK Kežmarok || 1.liga 
|| 29 || 5 || 11 || 16 || 20 || 3 || 0 || 1 || 1 || 27
|-
| 2012-2013 || Renards d’Orléans || Division 3 || 14 || 19 || 13 || 32 || 4 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
| 2013-2014 || Français volants de Paris || Division 2
|| 19 || 16 || 17 || 33 || 16 || 2 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|2014-2015 || Français volants de Paris || Division 2
|| 14 || 16 || 14 || 30 || 2 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|2015-2016 || Remparts de Tours || Division 1 || 7 || 1 || 5 || 6 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Jets d'Évry Viry || Division 2
|| 12 || 5 || 4 || 9 || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2

Références 

Naissance en février 1980
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93
Joueur des Français volants de Paris
Joueur des Remparts de Tours
Attaquant de hockey sur glace